Ruben Vargas (ur. 5 sierpnia 1998 w Adligenswil) – szwajcarski piłkarz pochodzenia dominikańskiego występujący na pozycji skrzydłowego w niemieckim klubie FC Augsburg oraz w reprezentacji Szwajcarii.

Kariera klubowa

FC Luzern 
W 2015 dołączył do akademii FC Luzern. 1 lipca 2017 został przesunięty do pierwszego zespołu. Zadebiutował 27 sierpnia 2017 w meczu Swiss Super League przeciwko FC Zürich (1:1). Pierwszą bramkę zdobył 26 października 2017 w meczu Pucharu Szwajcarii przeciwko FC Echallens (2:3). Pierwszą bramkę w lidze zdobył 2 kwietnia 2018 w meczu przeciwko FC Sankt Gallen (3:1). 9 sierpnia 2018 zadebiutował w kwalifikacjach do Ligi Europy w meczu przeciwko Olympiakos SFP (4:0).

FC Augsburg 
1 lipca 2019 podpisał kontrakt z niemieckim klubem FC Augsburg. Zadebiutował 17 sierpnia 2019 w meczu Bundesligi przeciwko Borussii Dortmund (5:1). Pierwszą bramkę zdobył 24 sierpnia 2019 w meczu ligowym przeciwko 1. FC Union Berlin (1:1).

Kariera reprezentacyjna

Szwajcaria 
W 2019 roku otrzymał powołanie do reprezentacji Szwajcarii. Zadebiutował 8 września 2019 w meczu eliminacji do Mistrzostw Europy 2020 przeciwko reprezentacji Gibraltaru (4:0). Pierwszą bramkę zdobył 18 listopada 2019 w meczu eliminacji do Mistrzostw Europy 2020 przeciwko reprezentacji Gibraltaru (1:6).

Statystyki

Klubowe 
 (aktualne na dzień 1 stycznia 2021)

Reprezentacyjne 
 (aktualne na dzień 1 stycznia 2021)

Życie prywatne 
Vargas urodził się w Adligenswil, w Szwajcarii. Jego ojciec jest Dominikańczykiem, a matka Szwajcarką.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Szwajcarii w piłce nożnej
Osoby pochodzenia dominikańskiego
Piłkarze FC Luzern
Piłkarze FC Augsburg
Urodzeni w 1998
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022
Urodzeni w 1998